szpaki – podrodzina ptaków śpiewających

Miejscowości w Polsce 

 Szpaki – wieś w województwie podlaskim, w powiecie bielskim, w gminie Wyszki
 Szpaki – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie mławskim, w gminie Dzierzgowo

Miejscowości na Białorusi, w Rosji, na Ukrainie 
 Szpaki – dawna wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie
 Szpaki – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Zieleniewicze
 Szpaki – wieś w Rosji, w osiedlu wiejskim Michnowskoje rejonu smoleńskiego w obwodzie smoleńskim
 Szpaki – wieś na Ukrainie, w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego

Zobacz też 
 Szpaki-Kolonia – zespół wsi w Polsce położony w województwie mazowieckim, w powiecie łosickim, w gminie Stara Kornica.
 Szpaki Stare, 
 Szpaki Nowe,